Djäkensäckarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Djäkensäckarna, Nagu, Åboland, 
 Djäkensäckarna, Raseborg, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar